Francisco María de Baviera (en alemán, Franz Maria von Bayern; Starnberg, 10 de octubre de 1875-Starnberg, 25 de junio de 1957), príncipe de Baviera, fue miembro de la Casa de Wittelsbach.

Nacido en el castillo de Leutstetten, Francisco era el tercer hijo del rey Luis III de Baviera y de su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Este.

Matrimonio y descendencia 

El 8 de julio de 1912, Francisco contrajo matrimonio en el castillo de Weilburg con la princesa Isabel Antonia Leonor Natalia Clementina de Croÿ (1890-1982), hija de Carlos Alfredo, XII duque de Croÿ, y de su esposa, la princesa Ludmila de Arenberg.

Tuvieron seis hijos:

 Luis (1913-2008), casado con la princesa Irmingarda de Baviera (1923-2010).
 María Isabel (1914-2011), casada con el príncipe Pedro Enrique de Orleans-Braganza (1909-1981).
 Adelgunda María (1917-2004), casada con Hoenning-O'Caroll (1906-1996).
 Leonor María (1918-2009), casada con el conde Constantino de Waldburg-Zeil (1909-1972).
 Dorotea (1920-2015), casada con el archiduque Godofredo de Austria (1902-1984).
 Rasso (1926-2011), casado con la princesa Teresa de Baviera (n. 1931).

Su cuerpo se encuentra en la Iglesia de San Miguel de Múnich.

Ancestros

Referencias 

Casa de Wittelsbach
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca) 
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Condecorados con la Cruz de Caballero de la Orden Militar de Max Joseph
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Pour le Mérite
Grandes comendadores de la Orden de la Casa Real de Hohenzollern con Espadas
Condecorados con la primera clase de la Cruz de Hierro
Condecorados con la Cruz de Comandante de la Orden Militar de Max Joseph
Grandes comendadores de la Orden de la Casa Real de Hohenzollern
Generales de Baviera
Sepultados en la Iglesia de San Miguel (Múnich)
Caballeros de la Orden de San Huberto
Miembros de segunda clase de la Orden del Mérito Militar (Baviera)
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Príncipes de Baviera
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Fallecidos en Starnberg